Hawke’s Bay steht für:

geographische Objekte:
 Hawke’s Bay (Region), Region in Neuseeland
 Hawke’s Bay (Neufundland und Labrador), Gemeinde auf Neufundland in Kanada

Tageszeitungen:
 Hawke’s Bay Herald, Tageszeitung in Neuseeland (1857–1937)
 Hawke’s Bay Tribune, Tageszeitung in Neuseeland  (1910–1937)
 Hawke’s Bay Herald-Tribune, Tageszeitung in Neuseeland (1937–1999)
 Hawke’s Bay Today, Tageszeitung in Neuseeland (ab 1999)

Sportverbände:
 Hawke’s Bay Rugby Union, Rugby-Union-Provinzverband in Neuseeland
 Hawke’s Bay United, Fußballverein in Napier, Neuseeland

Sonstiges:
 Hawke’s-Bay-Erdbeben von 1931, Erdbeben

Siehe auch:
 Hawke Bay, Bucht auf der Nordinsel von Neuseeland
 Hawke Bay (Labrador), Bucht an der Labradorküste